(lista nepotpuna)

Vidi
Hrvatski motociklistički savez
 Popis auto i moto staza u Hrvatskoj

Izvori

Speedway
Športski popisi